Livada è il nome di diverse località della Romania:

 Livada, città del distretto di Satu Mare
 Livada, comune del distretto di Arad